The Claim Jumper, film américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1911 ;
 The Claim Jumper, film américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1913 ;